Макэлхенни () — фамилия. Известные носители:

 Макэлхенни, Маркус (род. 1981) — американский гребной рулевой.
 Макэлхенни, Роб (род. 1977) — американский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.